4 jeziora w Polsce: 
 Jezioro Miałkie – jezioro na Pojezierzu Wschodniosuwalskim, w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Krasnopol
 Jezioro Miałkie – jezioro w Dolinie Drwęcy, w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Iława
 Jezioro Miałkie – jezioro w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Mikołajki
 Jezioro Miałkie – położone na Pojezierzu Wielkopolskim w granicach Przemęckiego Parku Krajobrazowego

Bibliografia 
 Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 2. Wody Stojące (pdf 1840 kb)